Mandria – iponimo di branco
 Mandria – quartiere di Padova
 Parco naturale La Mandria – area naturale protetta del Piemonte
 Mandria – frazione di Chivasso

Pagine correlate

Mandra